L'expression cathédrale Santa Maria peut désigner :
Cathédrale Santa Maria d'Anagni en Italie.
Cathédrale Santa Maria Assunta d'Asti en Italie.
Cathédrale Santa Maria Maggiore de Barletta en Italie.
Cathédrale Santa Maria Assunta de Chioggia en Italie.
Cathédrale Santa Maria Assunta de Lucciana en Italie.
Cathédrale Santa Maria Assunta de Torcello en Italie.
Cathédrale Santa Maria Assunta de Volterra en Italie.
Cathédrale Santa Maria de Burgos en Espagne.
Cathédrale Santa Maria de Pampelune en Espagne.
Cathédrale Santa Maria de Ségovie en Espagne.
Cathédrale Santa María de Tolède en Espagne.
Cathédrale Santa María de Vitoria en Espagne.
Cathédrale Santa María d'Urgell en Espagne.
Cathédrale Santa Maria Maior de Lisbonne au Portugal.

Maria
~SantaMaria